Moyers ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Moyers (* 1934), US-amerikanischer Journalist und Regierungsbeamter
 Edward L. Moyers (1928–2006), amerikanischer Manager im Eisenbahnbereich
 George Moyers (1836–1916), irischer Politiker

Moyers ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Moyers (Oklahoma)
 Moyers (West Virginia)

Siehe auch:

 Moyer